O Campeonato Mundial de Triatlo de 1992 foi a quarta edição do evento máximo do triatlo, aconteceu em Huntsville, Canadá nos dias 11 e 12 de setembro, organizado pela International Triathlon Union (ITU).

Resultados

Masculino

Feminino

1992
World Triathlon Series
Desporto no Canadá em 1992